Ca l'Artau (Sant Julià del Llor i Bonmatí), mas al municipi de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva) 
 Ca l'Artau (Vilobí d'Onyar), mas al municipi de Vilobí d'Onyar (Selva)
 Ca l'Artau (Vidreres), obra al municipi Vidreres (Selva)